Il singolare del torneo di tennis San Remo Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jordi Arrese che ha battuto in finale Juan Aguilera 6–2, 6–2.

Teste di serie

  Guillermo Pérez Roldán (quarti di finale)
  Juan Aguilera (finale)
  Goran Prpić (secondo turno)
  Marcelo Filippini (semifinali)

 Ronald Agénor (primo turno)
 Franco Davín (primo turno)
 Jordi Arrese (campione)
 Omar Camporese (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
San Remo Open 1990